Николай Николаевич Го́бдич (р. 1961) — украинский хоровой дирижёр, основатель и руководитель муниципального Камерного хора «Киев». Народный артист Украины (2018).

Биография 
Родился 28 марта 1961 года в Быткове (ныне Ивано-Франковская область, Украина). Окончил Дрогобычское музыкальное училище и КГК имени П. И. Чайковского. Работал хормейстером в Мужской хоровой капелле имени Левка Ревуцкого и Академическом хоре «Думка». С 1990 года — музыкальный директор и дирижёр Камерного хора «Киев», а также основатель фестиваля хорового пения «Златоверхий Киев».

Николай Гобдич проводит плодотворную работу по расшифровке и изданию забытых или запрещенных произведений наследия украинского хорового искусства. Эти произведения музыкант заключает в нотные сборники, записывает с хором «Киев» и издает на компакт-дисках.

Выступал в Карнеги Холле (первый украинец за 70 лет, кто достиг этого художественного «подиума»), концертном зале ВВС (Лондон); Нотр-Дам и Кафедральных соборах в городах Франции, Berliner Dom в Германии, в филармониях Утрехта, Роттердама, Амстердама, Берлина, Минска, Киева и других концертных залах.

Награды и премии 
 Народный артист Украины (2018)
 Заслуженный деятель искусств Украины (1997)
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2007) — за художественную программу «Тысяча лет украинской духовной музыке»
 Золотой диплом на конкурсе хоров им. Г.Шумана, Цвикау (Германия, 1992)
 Первая премия на ХІІ конкурсе церковной музыки, Хайнувка (Польша, 1993)
 Гран При на VI Международном хоровом конкурсе, Слайго (Ирландия, 1993)
 Вторая премия на 49 Международном хоровом конкурсе, Лланголен (Валия, 1994)
 Гран При на ХХ конкурсе среди лауреатов предыдущих лет, Хайнувка (Польша, 1996, 2001)

Примечания

Ссылки 
 Камерный хор «Киев» и страница Николая Гобдича на сайте «Нашего Прихода»
 Дискография Камерного хора «Киев» и Каталог библиотеки хора «Киев» на сайте «Нашего Прихода»
 Наталья Стадник «Для хора „Киев“ нет невозможного»
 Николай Гобдич: «мечтаю о синтезе звука и света»
 Фигуры

Выпускники Киевской консерватории